Villo!, een fietsverhuursysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Villò, een plaats in de Italiaanse gemeente Vigolzone